Apu nebo APU může znamenat:

 Accelerated Processing Unit – integrované CPU a GPU v jednom čipu
 Auxiliary power unit – Pomocná energetická jednotka – pomocný zdroj, jednotka pro startování letadel, nejčastěji malá turbína
 Arcidiecézní pastorační ústředí
 Apu Nahasapímapetilon – postava ze seriálu Simpsonovi
 Počítačová platforma švýcarské společnosti PC Engines